Оркин () — фамилия; в русском языке имеет женскую форму Оркина.
 Оркин, Кузьма Георгиевич (1908—1965) — советский учёный-нефтяник.
 Оркин, Рут (1921—1985) — американский фотограф и режиссёр.

Оркина 
 Оркина, Зинаида Георгиевна (1915—1962) — советский специалист по нефтепереработке. См. также 
 Оркино — название населённых пунктов в России.